Dame steht für:

 Frau, als höfliche Anrede und im Sport
 Dame (Ritterwürde), Adelstitel
 Dame (Spielkarte)
 Dame (Spiel), strategisches Brettspiel für zwei Spieler
 Dame (Schach), Figur beim Schachspiel
 Dame (Rapper) (Michael Zöttl; * 1990), österreichischer Rapper

Dame ist der Familienname folgender Personen:

 Cai Theodor Dame (1851–1937), preußischer Offizier
 Edmond Dame (1893–1956), französischer Ringer 
 Friedrich Dame (1567–1635), deutscher Pastor
 Leon Dame (* 1998), deutsches Model
 Marquard von Dame († 1418), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Wilhelm Dame (1895–1966), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer

Die Dame steht für:
 Die Dame (Zeitschrift), deutsche Modezeitschrift (1911–1943)
 Die Dame (1992), original Bānū, iranischer Film von Dariush Mehrjui 

Siehe auch:
 Damè, Arrondissement in Benin
 Notre Dame
 Damen
 Madame
 Dahme